Love Letters steht für:

 Love Letters (Lied), Lied von Victor Young und Edward Heyman (1945)
 Love Letters (Theaterstück), Theaterstück von Albert Ramsdell Gurney (1988)
 Love Letters, Originaltitel von Liebesbriefe, US-amerikanischer Film von William Dieterle (1945)

Siehe auch:
 Love Letters in the Sand, Lied von J. Fred Coots (1931)
 The Love Letter